Czerniec ist der Name drei Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Czerniec (Łącko)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Czerniec (Lubin)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Czerniec (Trąbki Wielkie)